Culleus (mesura), unitat romana de mesura de líquids
 Culleus (pena de mort), pena de mort del dret romà per als parricides